Classement mondial des joueurs de snooker du top 130 pour la saison 1994-1995. Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (1992-1993 et 1993-1994).

Notes et références 

1994-1995
Classements 1994-1995
Classements 1994-1995